album – w starożytnym Rzymie, część muru pomalowana na biało przeznaczona do umieszczania ogłoszeń
 album – zbiór reprodukcji, fotografii, pocztówek, znaczków itp.
 album – wydawnictwo książkowe o charakterze ilustracyjnym, z niewielką ilością tekstu objaśniającego
 album – wydawnictwo zawierające nagrania muzyczne w formie fizycznej lub cyfrowej
 Album – album muzyczny Moniki Brodki
 Album – album muzyczny Krystyny Prońko
 Album – album muzyczny Quorthona

Zobacz też 

 The Album